Шира́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Шабане. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16100.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к югу от Парижа, в 80 км южнее Пуатье, в 50 км к северо-востоку от Ангулема.

Коммуна расположена на правом берегу реки Вьенна.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 706 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 437 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 292 были экономически активными, 145 — неактивными (показатель активности — 66,8 %, в 1999 году было 64,9 %). Из 292 активных работали 280 человек (152 мужчины и 128 женщин), безработных было 12 (5 мужчин и 7 женщин). Среди 145 неактивных 32 человека были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 64 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Пьер
 Запрестольный образ (ретабло; XVII век). Исторический памятник с 1994 года
 Запрестольный образ «Освобождение Святого Петра» (XVII век). Размеры — 220×194 см. Исторический памятник с 1941 года
 Деревянная статуя «Два епископа» (XVIII век). Высота — 120 см. Исторический памятник с 1994 года
 Часовня на кладбище (XIV век). Исторический памятник с 1977 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта